Mužská čtyřhra French Open 2018 probíhala na přelomu května a června 2018. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americko-novozélandský pár Ryan Harrison a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Harrison nastoupil po boku Kanaďana Vaska Pospisila, s nímž dohrál v úvodním kole na raketách Delbonise a Pairem. Spoluhráčem Venuse se stal jihoafrický deblista Raven Klaasen. Ve třetím kole je vyřadila chorvatsko-rakouská dvojice Mektić a Peya.

První kolo bylo rozehráno 29. května 2018 a finále proběhlo v sobotu 9. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera.

Američan Bob Bryan se odhlásil pro zranění pravé kyčle. Ukončil tím šňůru 76 grandslamových účastí v řadě, kdy na majorech hrál s dvojčetem Mikem Bryanem.

Mate Pavić, Łukasz Kubot, Mike Bryan a John Peers vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve čtyřhře. Pavić i po skončení grandslamu zůstal na čele klasifikace.

Vítězem se stala šestá nasazená dvojice Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, která ve finále za 1.40 hodin zdolala rakousko-chorvatské turnajové dvojky Olivera Maracha a Mateho Paviće, jež triumfovali na lednovém Australian Open. Ve druhé sadě francouzský pár odvrátil čtyři setboly a zápas následně ukončil v tiebreaku. Herbert s Mahutem získali třetí deblový grandslam po výhrách na US Open 2015 a ve Wimbledonu 2016. Rovněž se stali třetí francouzskou dvojicí, která triumfovala na Roland Garros, když navázali na vítězství Henriho Lecontea s Yannickem Noahem (1984) a Juliena Benneteaua s Édouardem Rogerem-Vasselinem (2014).

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (2. kolo)  Raven Klaasen /  Michael Venus (3. kolo)  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (2. kolo)  Feliciano López /  Marc López (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Mike Bryan /  Sam Querrey (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská čtyřhra